Cristian Garín era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Albert Ramos Viñolas con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-2, aggiudicandosi il primo titolo il carriera.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Benoît Paire (quarti di finale)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)
  Guido Pella (ritirato)

  Albert Ramos Viñolas (finale)
  Dominik Koepfer (primo turno)
  Thiago Monteiro (quarti di finale)
  Federico Delbonis (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Kicker (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (secondo turno) 

  Nicolás Jarry (secondo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (semifinale)
  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno)

  Tomas Martin Etcheverry (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (campione)

Lucky Loser 

  João Menezes (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2021